Živin amidohlorid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 252,066 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Хлориди
Једињења живе
Амонијум једињења